Kolo sreće može biti:
 Kolo sreće (film) - američka komedija iz 1983. godine
 Kolo sreće (kviz) - televizijski kviz